|-
| 119201 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119202 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119203 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119204 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119205 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119206 - ||  || 25 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119207 - ||  || 21 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119208 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119209 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119210 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119211 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119212 - ||  || 24 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119213 - ||  || 25 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119214 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119215 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119216 - ||  || 22 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119217 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119218 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119219 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119220 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119221 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119222 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119223 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119224 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119225 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119226 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119227 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119228 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119229 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119230 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119231 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119232 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119233 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119234 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119235 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119236 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119237 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119238 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119239 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119240 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119241 - ||  || 19 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119242 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119243 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119244 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119245 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119246 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119247 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119248 - ||  || 10 septembrie 2001 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 119249 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119250 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119251 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119252 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119253 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119254 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119255 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119256 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119257 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119258 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119259 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119260 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119261 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119262 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119263 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119264 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119265 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119266 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119267 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119268 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119269 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119270 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119271 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119272 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119273 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119274 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119275 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119276 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119277 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119278 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119279 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119280 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119281 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119282 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119283 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119284 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119285 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119286 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119287 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119288 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119289 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119290 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119291 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119292 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119293 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119294 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119295 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119296 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119297 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119298 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119299 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119300 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-